John Healey est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1610), traducteur anglais
 (1922-2019), gestionnaire en aérospatiale américain
 (né en 1927), rameur olympique britannique
 (né en 1952), chirurgien et chercheur en oncologie américain
John Healey (né en 1960), homme politique travailliste britannique

Voir aussi

Healey, John